Stingray est pour les anglophones le nom de la raie.

Astronomie 
 La nébuleuse Stingray est une nébuleuse planétaire.

Astronautique 
 Stingray constellation de satellites d'observation de la Terre.

Cinéma 
 Stingray est un film de Richard Taylor (réalisateur et scénariste) sorti en 1978 ;
 Stingray est un film de Neil Chordia sorti en 2006 ;

Télévision 
 Stingray est une série télévisée diffusée en 1964 ;
 Stingray est un téléfilm réalisé par Richard Colla diffusé en 1985 ;
 Stingray est une série télévisée réalisée par Larry Shaw et diffusée en 1986 ;

Comics 
 Stingray est le nom en version originale de Manta, un super-héros appartenant à l’univers de Marvel Comics ;

Musique 
 la StingRay Bass est une guitare basse électrique de la marque Music Man créée par Leo Fender et commercialisée à partir de 1976 ;
 Stingray est un album de Joe Cocker sorti en 1976.

Militaire 
 la torpille Sting Ray, arme britannique ;
 le char léger Stingray, construit aux États-Unis ;
 l’, sous-marin de l'US Navy.

Entreprise 
 Stingray Digital est une entreprise canadienne de médias et de divertissement.

Moteur de jeu 
 , puis Stingray ont été les noms d'un moteur de jeu abandonné, développé par Autodesk

Homonymie de titre